Витово — название населённых пунктов:

Россия 
 Витово — деревня в Лужском районе Ленинградской области.

Украина 
 Витово — село в Чигиринском районе Черкасской области.